Дружба (; также Барекамутю́н) — конечная станция Ереванского метрополитена. Расположена за станцией «Маршал Баграмян».

История 

Открыта 7 марта 1981 года в составе первого пускового участка Ереванского метрополитена «Дружба» — «Сасунци Давид».

Описание 
Сейчас это последняя станция Ереванского метрополитена, но строятся станции «Ачапняк» и «Назарбекян», которые продолжат линию. Станция расположена в центре Еревана, в районе Арабкир с выходом на Проспект Маршала Баграмяна, к улицам Киевян (Киевская), Грачя Кочар, Каленца и Касян

Станция станет в будущем пересадочной между линиями № 1 и № 2.

Примечания

Ссылки 
 «Дружба» на новом «Мире метро»
 Материал о станции на сайте «Мир метро»

Станции Ереванского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1981 году